Buci  peut désigner :

Personnes 
 Christine Buci-Glucksmann, philosophe française
Simon de Buci (?-1370), notable parisien du

Lieux 
Buci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Buci, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.
 Rue de Buci à Paris
 Café de Buci à Paris

Autres usages 
 Manifestation de la rue de Buci

Homonymie de toponyme